Torfowiec frędzlowaty, t. frędzlowany (Sphagnum fimbriatum Wils.) – gatunek mchu z rodziny torfowcowatych. Występuje na półkuli północnej, w Polsce pospolity.

Morfologia 
Mech tworzący ażurowe darnie, koloru zielonego lub żółtozielonego, bez czerwonego zabarwienia. Łodyżki wydłużone, z cienkimi długimi gałązkami. Główki dość cienkie. Liście łodyżkowe są łopatkowate, w nasadzie zwężone, na brzegach i szczycie wyraźnie postrzępione, długości 0,7–1,2 mm, szerokości 0,5–1 mm. Liście gałązkowe jajowato-lancetowate, na szczycie ostro zwężone, długości 0,8–2 mm oraz 0,5–1 mm szerokości. Zarodnikowanie następuje praktycznie w każdej populacji, zarodnie są koloru czerwonego.

Biologia i ekologia 
Występuje głównie na torfowiskach przejściowych oraz w borach i lasach bagiennych.

Zagrożenia i ochrona 
Gatunek w latach 2001–2004 podlegał w Polsce ochronie częściowej, następnie w latach 2004–2014 objęty był ścisłą ochroną gatunkową. Od roku 2014 wpisany ponownie na listę gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce, na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Przypisy 

Torfowce
Rośliny chronione